Maciejowice est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Maciejowice, gmina du powiat de Garwolin
 Maciejowice, village du powiat de Garwolin, siège de cette gmina
 Maciejowice, village du powiat de Grójec 
 Maciejowice, village du powiat de Kozienice 
 Maciejowice, village du powiat de Siedlce 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Maciejowice, village du powiat de Cracovie

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Maciejowice, village du powiat de Busko

dans la voïvodie d'Opole
 Maciejowice, village du powiat de Nysa